H.F.M. 2 (Hunger for More 2) — третий студийный альбом американского рэпера Ллойда Бэнкса, выпущенный 22 ноября 2010 года. Первоначально альбом назывался The Hunger for More 2.

Гости альбома 
Среди подтверждённых гостей значатся Eminem, Kanye West, Lloyd, Juelz Santana, 50 Cent, Styles P, Raekwon, Nipsey Hussle, Tony Yayo, Jeremih и Akon. Кроме того, недавно было подтверждено участие Fabolous, Pusha T, Governor and Swizz Beatz. Помимо прочего, 50 Cent заявлял, что на альбоме также появится Крис Браун, однако Бэнкс позже опроверг эту информацию в интервью журналу XXL.
Также Бэнкс подтвердил факт переговоров для участия в записи альбома с R&B исполнителем Ashanti.
В середине октября, в YouTube появилось видео с видеозаписями Бэнкса в студии с Gucci Mane и Waka Flocka Flame, в котором они якобы записывали песни для альбома. Ллойд Бэнкс изначально сказал, что Nipsey Hussle будет на альбоме, но этого не произошло.

Список композиций 

 Список композиций, семплы которых были использованы
 Для «Payback (P’s and Q’s)» семплы взяты из «A Song Between Us», performed by Kenny Nolan.
 Для «Home Sweet Home» семплы взяты из «The Detriot Riot», performed by Essie Moss и Rev. Robert Grant.
 Для «On the Double» семплы взяты из «Summertime», performed by Billy Stewart.
 Для «Sooner or Later (Die 1 Day)» семплы взяты из «Like Toy Soldiers», performed by Eminem.

Синглы 
 9 февраля 2010 года был выпущен сингл «Beamer, Benz, or Bentley». Позже он был заявлен первым синглом с альбома «The Hunger for More 2». 13 мая 2010 года был выпущен ремикс этого трека, исполненный совместно с Ludacris, The-Dream, Jadakiss и Yo Gotti.
 Второй сингл «Any Girl», был выпущен 8 июня 2010 года. Клип на этот трек появился на MTV 15 августа.

Даты выпуска

Чарты

Примечания 

Альбомы EMI Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Ллойда Бэнкса
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы G-Unit Records
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом